Falkenhorst bezeichnet:

 eine Ortslage im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick, siehe: Berlin-Bohnsdorf
 einen Wohnplatz der Gemeinde Liebenwalde im brandenburgischen Landkreis Oberhavel: Falkenhorst (Liebenwalde)
 Villa Falkenhorst, eine Villa in Thüringen, Vorarlberg, Österreich

Falkenhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Falkenhorst (1853–1913; bürgerlich: Stanislaus von Jezewski), deutscher Schriftsteller und Mitarbeiter der Familienzeitschrift Die Gartenlaube
 Nikolaus von Falkenhorst (1885–1968), deutscher Heeresoffizier (seit 1940 Generaloberst)